Pierre Sergent peut désigner :

 Pierre Sergent, libraire et imprimeur français ;
 Pierre Sergent (1895-1981), coureur cycliste français.
 Pierre Sergent (1926-1992), militaire et homme politique français.